Desa Gumingsir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumingsir (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,66), Jawa Tengah, 
 Desa Gumingsir (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar